Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2011 roku rozegrano w dniu 27 maja w Dakarze w Senegalu.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2011 w zapasach
2011 w Senegalu
Sport w Dakarze
Zapasy w Senegalu